Серге́й Га́лкин:
 Галкин, Сергей Александрович (род. 1958) — российский работник органов внутренних дел, начальник управления МВД по Тульской области.
 Галкин, Сергей Алексеевич (род. 1964) — советский и российский футболист, тренер.
 Галкин, Сергей Геннадиевич (род. 1959) — советский и российский актёр.
 Галкин, Сергей Сергеевич (род. 1984) — российский государственный деятель, руководитель Росстата с 2022 года.